Oenosandridae är en familj av fjärilar. Oenosandridae ingår i överfamiljen Noctuoidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Oenosandridae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Oenosandridae